Вернон Б. «Верн» Гарднер (; 14 мая 1925, Афтон, штат Вайоминг, США — 26 августа 1987, Огден, штат Юта, США) — американский профессиональный баскетболист, запомнившийся своими выступлениями на студенческом уровне.

Ранние годы 

Верн Гарднер родился 14 мая 1925 года в городе Афтон (штат Вайоминг), учился там же в средней школе Стар-Вэлли, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 

В 1949 году окончил Университет Юты, где в течение четырёх лет играл за баскетбольную команду «Юта Ютес», в которой провёл успешную карьеру. При Гарднере «Ютес» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат конференции Mountain States Athletic, а также ни разу не выходили в плей-офф студенческого чемпионата США.

В 1947 году баскетболисты «Юта Ютес» стали чемпионами Национального пригласительного турнира (NIT), обыграв в финальном матче в упорной борьбе команду университета Кентукки «Кентукки Уайлдкэтс» со счётом 49—45, а Верн Гарднер, набрав в решающей игре 17 очков, был признан самым ценным игроком турнира. Три года подряд в составе «Ютес» Верн включался в сборную всех звёзд конференции Mountain States Athletic, а в сезонах 1946/1947 и 1948/1949 годов становился лучшим снайпером команды, за что по их итогам включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Свитер с номером 33, под которым Гарднер выступал за «Юта Ютес», был закреплён за ним и выведен из употребления.

Профессиональная карьера 

Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. В 1949 году Верн Гарднер был выбран на драфте БАА под 5-м номером командой «Филадельфия Уорриорз», выступавшей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой провёл всю свою непродолжительную профессиональную карьеру. Всего в НБА провёл 3 сезона, в течение которых Гарднер сыграл 151 игру, в которых набрал 1339 очков (в среднем 8,9 за игру), сделал 349 подборов и 245 передач.

Дальнейшая карьера и смерть 

После завершения спортивной карьеры игрока Гарднер стал школьным тренером и учителем по физической подготовке, сначала в родной школе Стар-Вэлли, а затем в средней школе Бонневилль в городе Вашингтон-Террейс.

Верн Гарднер скончался в среду, 26 августа 1987 года, на 63-м году жизни от инсульта в городе Огден (штат Юта). У него осталась жена Джоанна и шестеро детей.

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Уорриорз»